Святослав Андреевич Юраш (; род. 16 февраля 1996 года, Львов) — украинский политик и общественный деятель. Активный участник Революции Достоинства. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа». Инициатор и глава крупнейшего в истории Украины  межфракционного объединения «Ценности. Достоинство. Семья», инициатор и секретарь второго крупнейшего в истории Украины межфракционного объединения «Intermarium». Член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, председатель подкомитета по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом.

Биография 
Родился 16 февраля 1996 во Львове в семье религиоведа и политолога Андрея Юраша и кинопродюсера и бизнесвумен Дианы Юраш.

Начал школьное образование в школе-гимназии святой Софии. Закончил обучение в гимназии международных отношений им. В. Стуса. Поступил в Варшавский университет на англоязычную часть факультета международных отношений. Проучившись некоторое время в Польше, Юраш продолжил обучение в Индии и поступил в Калькуттский университет на аналогичный факультет. Прервал обучение в связи с началом событий на Евромайдане.

Вернулся в Украину в декабре 2013 года и основал международный центр Евромайдана, где инициировал Euromaidan PR, который сыграл важную роль в информационной кампании протестующих и благодаря которому голоса с баррикад зазвучали на семи языках на разных медиа-платформах. За участие в событиях Революции Достоинства получил орден Орден «За заслуги» III степени из рук Петра Порошенко.

С 2014 по 2019 год был местным продюсером Fox News на Украине. Первые 6 месяцев Вооружённый конфликт на востоке Украины работал с Fox News на оккупированной части Донбасса, освещая преступления российских наемников и пророссийских сепаратистов и выдавая себя за польского продюсера. После возвращения с войны сотрудничал с международными организациями, государственными, общественными, медийными и бизнес структурами.

С 2014 года был представителем и занимал должность заместителя директора Всемирного Конгресса Украинцев в Киеве.

С 2014 по 2019 год был секретарем и председателем коммуникаций творческого объединения Вавилон’13.

С 2015 по 2019 год был секретарем Общественного Совета при Парламентском комитете по иностранным делам.

В 2015 году основал «Дом Свободных Людей».

В 2015 году возглавил наблюдательный совет организации «Новый Донбасс».

С 2015 по 2016 годы работал координатором коммуникаций в Western NIS Enterprise Fund.

В 2017—2019 годах взаимодействовал как местный продюсер с BBC.

В 2017—2018 годах сотрудничал с агроконсалтинговой компанией Black Earth Innovations.

В 2019 году основал и возглавил объединение выпускников американских программ и университетов USAlums.

Член партии «Слуга народа».

Политическая деятельность 
В 2019 году был избран народным депутатом по партийному списку от партии «Слуга народа» и стал самым молодым в созыве народным депутатом Украины.

Выполняет обязанности:

 председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее ГУАМ.
 руководителя группы по межпарламентским связям с Ирландией.
 руководителя группы по межпарламентским связям с Федеративной Республикой Бразилия.
 руководителя группы по межпарламентским связям с Республикой Индия.
 руководителя группы по межпарламентским связям с Федеративной Демократической Республикой Эфиопия.
 заместителя руководителя группы дружбы с Израилем.
 заместителя руководителя группы дружбы с Японией.
 заместителя руководителя группы дружбы с Румынией.
 секретаря группы дружбы с США.
 заместителя члена делегации Euronest.

С 17 октября 2019 — член временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации.

17-го января 2020 инициировал и стал сопредседателем крупнейшего в истории Украины межфракционного объединения «Ценности. Достоинство. Семья». Более 300 депутатов из всех фракций и групп в парламенте присоединились к этому МФО. Целью является защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды; подготовка и принятие законов, которые будут способствовать укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию детей и молодежи на основе семейных ценностей; а также популяризация и донесение широкого спектра мировой консервативной мысли к украинскому интеллектуальному сообществу.

Является инициатором и секретарем «Intermarium», второго крупнейшего в истории межфракционного депутатского объединения. Целью является присоединение Украины к проекту объединения стран широкого центрального и восточного европейского региона Intermarium и работу над политико-экономическим, ценностно-культурным и военно-оборонительным объединением.

С 19 мая 2021 — член временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Семья 
 Отец — Андрей Васильевич Юраш (род. 1969), украинский религиовед, политолог, бывший директор департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры Украины.
Мать — Диана Юраш, кинопродюсер, продюсер украинской фолк-группы DZIDZIO, член Украинской Киноакадемии.
 Жена — София Юраш, частный предприниматель. 
 Лев (род. 2019) — сын, крещён 1 сентября 2020 года патриархом Константинопольским Варфоломеем в Стамбуле.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (20 февраля 2019 года).

Примечания

Ссылки 
 
 

Участники Евромайдана
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва